

Sigle 
 Deutsche Versuchsanstalt für Luftfahrt – antico istituto tedesco di ricerca aerodinamica 
 Doppler Velocity Log – velocimetro a effetto Doppler

Codici 
 DVL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Devils Lake (Dakota del Nord) (Stati Uniti)

Sport 
 DVL – Davitamon-Lotto, squadra ciclistica belga

Informatica 
 DVL – Damn Vulnerable Linux, distribuzione Linux basata su DSL